Элизабет Бом-Шнайдер (; род. 24 декабря 1963 года, Сент-Имье, Берн Швейцария) — швейцарский политический и государственный деятель, представляет социал-демократическую партию, член Федерального совета Швейцарии с января 2023 года. Глава Департамента юстиции и полиции с 1 января 2023 года.

Карьера 
Элизабет Бом-Шнайдер родилась на Рождество 1963 года в немецкоговорящей семье фермеров во франкоговорящем кантоне Берн. Она училась всегда во французской школе, по окончании которой поступила в Невшательский университет. В 1987 году получила лицензию и начала работать в городе Франш-Монтань, в недавно образованном кантоне Юра.

Элизабет всегда стояла на левых позициях и входила в юности в марксистскую лигу Швейцарии, её кумиром долго была польская Солидарность. Именно этим и было обусловлено, что она вступила СДПШ. В 1995 году она в молодом возрасте была избрана в руководство кантона Юра. В 2019 году Бом-Шнайдер стала депутатом Национального совета Швейцарии от кантона Юра. В ноябре 2022 года она выдвинула свою кандидатуру в Федеральный совет Швейцарии. При этом не только ей была ясно, что она аутсайдер этих выборов.

В декабре 2022 года, в третьем туре, Элизабет Бом-Шнайдер, неожиданно для многих; была избрана в Федеральный совет своей страны. Так первый представитель кантона Юра оказался в Федеральном совете.

Личная жизнь 
Элизабет Бом-Шнайдер замужем и имеет двоих взрослых сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерального собрания

Министры юстиции Швейцарии
Женщины-политики Швейцарии
Депутаты Национального совета Швейцарии
Правители Европы XXI века
Социал-демократы Швейцарии
Выпускники Университета Невшателя
Действующие руководители государств